Municipio de Southwest puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Southwest (condado de Lenoir, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Lenoir.
 Municipio de Southwest (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Sargent.
 Municipio de Southwest (condado de Crawford, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Southwest (condado de Warren, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Warren.